Исторически в Нидерландах значимые населённые пункты обладали статусом города и имели особые права. После того как в XIX веке города потеряли свои привилегии и были включены в состав общин, с административной и юридической точки зрения понятие «города» отсутствует как таковое. Однако населённые пункты, обладавшие городскими правами, продолжают неформально считаться городами.

Города, агломерации и городские регионы 

Центральное статистическое бюро Нидерландов выделяет агломерации (grootstedelijke agglomeratie) — районы плотной городской застройки и городские регионы (stadsgewest) — агломерации и ориентированные на них пригороды. Евростат считает городами общины с населением свыше пятидесяти тысяч человек, в том числе и все общины — центры агломераций и городских регионов.

Примечания